est la formule brute de plusieurs isomères.

 NMDA, numéro CAS 
 acide glutamique, numéro CAS 
 O-acétylsérine, numéro CAS 
 acide L-thréo-3-méthylaspartique, numéro CAS